1061. évi székesfehérvári országgyűlés
1526. évi székesfehérvári országgyűlés
1938. évi székesfehérvári országgyűlés